Le ciment est un liant hydraulique utilisé dans la préparation du béton.
 Le ciment, en géologie, est un précipité secondaire1 de substances minérales dissoutes dans les espaces libres au cours de la lithification des sédiments.
 Ciment est un patronyme, notamment porté par :
 Michel Ciment, écrivain, universitaire, critique de cinéma, journaliste et producteur de radio français ;
 Gilles Ciment, théoricien du cinéma et de la bande dessinée français, fils de Michel Ciment.